Уопштено, протокол је договорени поступак којег треба следити у одређеној ситуацији.

Протокол се може односити на:
Интернет протокол
Мрежни протокол
Протокол рутирања